Хагвејсиљос има више значења:

 Хагвејсиљос (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хагвејсиљос, Колонија 10 де Мајо (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику